Le xian de Qidong (祁东) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Qidong (启东) est une ville de l'est de la province du Jiangsu en Chine.